Kovács Csaba (1932) evezős, edző
 Kovács Csaba (1942) labdarúgó (Tatabánya)
 Kovács Csaba (1954) jégkorongozó
 Kovács Csaba (1963) építész
 Kovács Csaba (1966) geográfus, logisztikus, egyetemi tanár
 Kovács Csaba (1984) jégkorongozó